Платоновка — деревня в городском округе «город Ефремов» Тульской области России.

Находится на юге района, в 13 км от Ефремова, в 129 км от Тулы и в 326 км от Москвы.

Рядом с деревней проходит трасса М4 «Дон» и железнодорожная линия Кашира — Елец.

В деревне имеется придорожный гостиничный комплекс.

Население

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Ефремов